Айриян — фамилия.

 Айриян, Александр Арсенович (1920 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Айриян, Арсен Петросович (1929—2004) — советский учёный и педагог в области социальной гигиены.
 Айриян, Гурген Маркарович (1913 — ?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.